Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1957 года прошёл 16 февраля — 17 февраля в Эстерсунде (Швеция). В нём приняли участие 39 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций.

Результаты 

  * = падение на дистанции
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NS = снялся
  DQ = дисквалификация

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1957 года
Международные спортивные соревнования в Эстерсунде
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)